Rognoni désigne :

Patronyme 
 Francesco Rognoni Taeggio (seconde moitié du -avant 1626), violoniste et compositeur italien, fils de Riccardo Rognoni.
 Giovanni Domenico Rognoni Taeggio (seconde moitié du -vers 1625), organiste et compositeur italien, fils de Riccardo Rognoni.
 Louis Rognoni, écrivain et scénariste français du .
 Luigi Rognoni (1913-1986), musicologue et critique musical italien.
 María Cecilia Rognoni (1976-), joueuse argentine de hockey sur gazon.
 Raymond Rognoni (1892-1965), comédien français.
 Riccardo Rognoni (vers 1550-1620), théoricien de la musique, violoniste et compositeur italien.
 Virginio Rognoni (1924-2022), homme politique italien.

Autres 
 Collège Rognoni, situé à Paris, fondé par Raymond Rognoni

Homonymie de patronyme